Разъезд 3, посёлок разъезда № 3 — посёлок в Наримановском районе Астраханской области, входит в состав Астраханского сельсовета.

История

География 
Уличная сеть состоит из одной улицы: ул. Железнодорожная.

Население 

 Национальный и гендерный состав

По данным Всероссийской переписи, в 2010 году численность населения посёлка составляла 14 человек (7 мужчин и 7 женщин, 50,0 и 50,0 %% соответственно)

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения даргинцы составляли 59 % от общей численности в 93 человека

Инфраструктура 
Железная дорога (остановочный пункт Разъезд № 3 железнодорожной линии Астрахань — Кизляр).

Примечания 

Населённые пункты Наримановского района (Астраханская область)